Rapito (Kidnapped) – romanzo di Robert Louis Stevenson del 1886
 Rapito (Taken) – romanzo di Chris Jordan, I nuovi bestsellers Special n. 74s